Le nom de Diana Churchill est celui de plusieurs personnes, notamment :

Diana Churchill ( – ), fille aînée de Winston et Clementine Churchill. 
Diana Churchill ( - ), actrice britannique, entre autres, premier rôle féminin du film de Charles Frend L'Épopée du capitaine Scott en 1948.